Comstock kan syfta på:

 Comstock (auktor) – en auktorsförkortning för flera personer
 Comstock (månkrater) – en nedslagskrater på månen

Personer
 George Comstock (1855–1934), en amerikansk astronom